Данный список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Польши (центральная Европа). 

Из 98 указанных в таблице видов, 1 вымерший, 2 находятся под критической угрозой (в том числе регионально пропавший Saiga tatarica), 1 находится под угрозой исчезновения, 2 являются уязвимыми, 9 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Млекопитающие
Млекопитающие